|-
| 169701 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169702 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169703 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169704 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169705 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169706 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169707 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169708 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169709 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169710 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169711 - || || 5 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169712 - || || 12 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169713 - || || 7 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169714 - || || 9 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169715 - || || 9 de juny de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169716 - || || 5 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169717 - || 2002 MF || 17 de juny de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169718 - || 2002 MJ || 17 de juny de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 169719 - || || 16 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169720 - || || 1 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169721 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169722 - || || 4 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169723 - || || 5 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169724 - || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169725 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169726 - || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169727 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169728 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169729 - || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169730 - || || 11 de juliol de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 169731 - || || 14 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169732 - || || 14 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169733 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169734 - || || 3 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169735 - || || 10 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169736 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169737 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169738 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169739 - || || 17 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169740 - || || 16 de juliol de 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 169741 - || || 20 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169742 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169743 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169744 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169745 - || || 18 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169746 - || || 21 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169747 - || || 23 de juliol de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169748 - || || 30 de juliol de 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| 169749 - || || 3 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169750 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169751 - || || 4 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169752 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169753 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169754 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169755 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169756 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169757 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169758 - || || 7 d'agost de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 169759 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169760 - || || 4 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169761 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169762 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169763 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169764 - || || 9 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169765 - || || 10 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169766 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169767 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169768 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169769 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169770 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169771 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169772 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169773 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169774 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169775 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169776 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169777 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169778 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169779 - || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169780 - || || 14 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169781 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169782 - || || 13 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169783 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169784 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169785 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169786 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169787 - || || 15 d'agost de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169788 - || || 13 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169789 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169790 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169791 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169792 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169793 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 169794 - || || 7 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169795 - || || 11 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 169796 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169797 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169798 - || || 15 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 169799 - || 2002 QO || 16 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 169800 - || || 16 d'agost de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

9